Wladimir Rochlin ist der Name folgender Personen:

 Wladimir Rochlin (Numeriker) (* 1952), US-amerikanischer Mathematiker (Numerik)
 Wladimir Abramowitsch Rochlin (1919–1984), russischer Mathematiker (Topologie)